Direzione – in geografia, il punto cardinale verso cui è rivolto qualcosa
 Direzione – in geometria, la giacitura di una retta
 Direzione – in matematica vettoriale e in fisica, elemento di un vettore
 Direzione aziendale, detto anche semplicemente direzione – in economia e organizzazione aziendale, sinonimo di management
 Direzione – in musica, coordinazione di un gruppo di musicisti per l'esecuzione di una composizione

Altri progetti